BHR steht für:
 das Land Bahrain gemäß ISO 3166 ALPHA-3
 den Bauchhautreflex
 den britischen Bergbaukonzern Beacon Hill Resources
 die wissenschaftliche Fachzeitschrift Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance 
 das schwedische Musiklabel Burning Heart Records

bhr steht für:
 Bara (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät von Malagasy (Sprache), einer der Amtssprachen auf Madagaskar

Siehe auch:
 BHR 71

BHR